Andrzej Biernacki (1931–2021) – polski krytyk
 Andrzej Biernacki (ur. 1949) – polski brydżysta
 Andrzej B. Biernacki – polski historyk
 Andrzej Biernacki (ur. 1958) – polski malarz